

Prénom 
 Variante ancienne du prénom Côme, de saint Cosme, médecin chrétien, martyr ;
 Pour les personnalités prénommées Cosme, voir : .

Nom de famille 

 Gérard Cosme (né en 1953), personnalité politique française ;
 Pierre Cosme (né en 1965), historien français de la Rome antique.

Économie 
 COSME, programme européen de promotion de l'entrepreneuriat et d'aide aux PME.

Voir aussi 
 Cosmas Indicopleustès, voyageur du .
 Saint Cosme